Ната́лья Лебе́дева: Лебедева, Наталья Борисовна (род. 1964) — советская фигуристка, тренер.
 Лебедева, Наталья Васильевна (род. 1949) — советская легкоатлетка.
 Лебедева, Наталья Сергеевна (род. 1939) — советский и российский историк.